Стиванелло — фамилия. Известные носители:
 Стиванелло, Джорджо (1932—2010) — итальянский футболист.
 Стиванелло, Риккардо (род. 2004) — итальянский футболист.